Sweden es el nombre en inglés de Suecia, pero también puede referirse a:

Lugares 
 Sweden (Maine), pueblo en el condado de Oxford , estado estadounidense de Maine.
 Sweden (Nueva York), pueblo en el condado de Monroe, estado estadounidense de Nueva York.
 Municipio de Sweden (condado de Potter, Pensilvania), municipio en el condado de Potter, estado estadounidense de Pensilvania.
 Sweden Valley, lugar designado por el censo en el condado de Potter, estado estadounidense de Pensilvania.

Otros usos 
 Air Sweden, aerolínea sueca.
 Sweden Live, video-concierto del dúo sueco Roxette.

Otros 
 New Sweden 
 West Sweden (Wisconsin)